Simon I (hogepriester), hogepriester van Israël (begin 3e eeuw v.Chr.)
 Simon I de Montfort (ca. 1025-1087), Normandisch edelman
 Simon I de Senlis (+ca. 1111), Normandisch-Engels edelman
 Simon I van Lotharingen, hertog van Lotharingen (1115-1139)
 Simon I van Lippe, heer van Lippe (1273-1344)
 Simon I van Kartli, koning van Georgië (1556-1569, 1578-1599)